Up and at 'Em – cortometraggio muto statunitense del 1921
Up and at 'Em – film muto statunitense del 1922 diretto da William A. Seiter
Up and at 'Em – cortometraggio muto statunitense del 1924 diretto da Len Powers
Up and at 'Em – cortometraggio muto western statunitense del 1924